Перон може да се отнася за:
 Перон – съоръжение в железопътния транспорт
 Перон – град във Франция

 Ева Перон (1919–1952) – аржентинска актриса и политик
 Хуан Перон (1895–1974) – аржентински офицер и политик